

Personnes 

 Jay Rodan (né en 1974), acteur britannique
 Joe Rodan (1951-), athlète et dirigeant sportif fidjien
 Mendi Rodan (1929-2009), chef d'orchestre et violoniste israélien né roumain
 Paul Rosenstein-Rodan (1902-1985), économiste polonais
 Simone Rodan-Benzaquen, militante associative française

Autres 
 Rodan,  monstre japonais de fiction
 Rodan, film japonais réalisé par Ishirô Honda

Voir aussi 
 Perry Rhodan, une série allemande de science-fiction.